Алькорта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алькорта, Амансио (1842—1902) — аргентинский государственный деятель и ученый-юрист, министр иностранных дел Аргентины.
 Алькорта, Рафаэль (род. 1968) — испанский футболист, защитник баскского происхождения.
 Фигероа Алькорта, Хосе (1860—1931) — аргентинский адвокат и политик.  См. также 
 Авенида Фигероа Алькорта